The Jackson Sun () — ежедневная газета в США. Издаётся в Джексоне. Является одной из крупнейших газет западного Теннесси. Принадлежит Gannett Company. Её история насчитывает более 150 лет. Она поставляется в 13 стран мира, издание читают более 128 000 человек.

См. также 
 Пресса в США

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Газеты США
Культура Теннесси